Erbendorf steht für:

 Erbendorf, eine Stadt im Landkreis Tirschenreuth, Oberpfalz, Bayern
 Erbendorf (Wüstung), eine Wüstung nördlich von Tellerhäuser, Erzgebirgskreis, Sachsen